FAI Высшая лига 2013 () — 93-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Слайго Роверс».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт
 2013 Результаты чемпионата

2013
Ирландия
Спорт в Ирландии в 2013 году